Die Begriffe Kunstschnee und künstlicher Schnee bezeichnen

 aus gefrorenem Wasser bestehender Schnee aus einer Schneekanone
 aus anderen Stoffen gewonnener, nicht schmelzender Kunstschnee